Список городов Венесуэлы с населением более 100 тысяч человек.

Примечания 

Венесуэла
Списки:Венесуэла